Neuhausen kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Vastseliina – ort, Võru län, Vastseliina vald,

Schweiz 

 Neuhausen am Rheinfall – ort och kommun i kantonen Schaffhausen,

Tyskland 

 Neuhausen auf den Fildern – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Neuhausen, Neuhausen/Spree – ort, Neuhausen/Spree, Brandenburg, 
 Neuhausen im Erzgebirge – kommun, Sachsen, 
 Neuhausen, Enzkreis – kommun, Enzkreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,  
 Neuhausen, Engen – ort, Engen, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Neuhausen ob Eck – kommun i Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, 

Robotskapade Estlandförgreningar